Bamberg (ciutat d'Alemanya), ciutat al Land de Baviera a la regió de l'Alta Francònia, a Alemanya 
 Bamberg (Carolina del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud
 Bisbat de Bamberg, jurisdicció eclesiàstica amb abast civil entre 1245 i 1802 quan fou inclòs a l'Electorat de Baviera 
 Brose Baskets Bamberg, equip alemany de basquetbol de la ciutat de Bamberg
 Districte de Bamberg
 Catedral de Bamberg, monument a Alemanya
 Orquestra Simfònica de Bamberg